Rejon mukaczewski – jednostka administracyjna w składzie obwodu zakarpackiego Ukrainy.

Utworzony w 1945. Ma powierzchnię 998 km2 i liczy około 100 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Mukaczewo.

Na terenie rejonu znajduje się 1 miejska rada, 2 osiedlowe rady i 37 silskich rad, obejmujących w sumie 86 miejscowości.

Miejscowości rejonu